Angústia de amar foi uma telenovela da Rede Tupi – 21h30
de 2 de janeiro a 21 de abril de 1967 
80 capítulos
novela de Dora Cavalcanti
baseada no romance O Rosário de Florence Barclay
direção de Geraldo Vietri

Sinopse 
A Novela de Dora Cavalcante era baseada no romance de Henry Farroel, Angústia de Amar, conta a história de Jane (Aracy Balabanian)  lutando contra as maldades da irmã Patrícia (Eva Wilma) pelo amor de Roger (Cecil Thiré).Na Inglaterra do início do século XX, Jane Champion, uma mulher feia, traz dentro de si uma grande revolta. Isola-se em seu próprio mundo, cheia de frustrações. Roger, um don juan irrecuperável, faz da pintura seu hobby. O rapaz apaixona-se por Jane ao ouvi-la cantar em uma festa a canção O Rosário. Mas Jane foge de seu amor por não crer nele.

Por outro lado, Patrícia, receosa por perder Roger, seu noivo, tece com sua tia Cinthia um plano diabólico para afastá-lo de Jane. Amargurado, Roger só encontra consolo em tia Mary, uma duquesa com seus muitos preconceitos e tradições. Neste dramático triângulo amoroso, também exercem importantes papéis Myra, confidente de Jane, e Ronald, amigo de Roger.Na Inglaterra do início do século XX, Jane Champion, uma mulher feia, traz dentro de si uma grande revolta. Isola-se em seu próprio mundo, cheia de frustrações. Roger, um don juan irrecuperável, faz da pintura seu hobby. O rapaz apaixona-se por Jane ao ouvi-la cantar em uma festa a canção O Rosário. Mas Jane foge de seu amor por não crer nele.

Por outro lado, Patrícia, receosa por perder Roger, seu noivo, tece com sua tia Cinthia um plano diabólico para afastá-lo de Jane. Amargurado, Roger só encontra consolo em tia Mary, uma duquesa com seus muitos preconceitos e tradições. Neste dramático triângulo amoroso, também exercem importantes papéis Myra, confidente de Jane, e Ronald, amigo de Roger.

Elenco 
 Aracy Balabanian
 Eva Wilma
 Cecil Thiré
 Juca de Oliveira
 Beatriz Segall
 Ruy Afonso

Telenovelas da Rede Tupi
Telenovelas baseadas em livros
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1967
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1967
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em português